Асколи-Пичено — город в Италии.
 Асколи-Сатриано — город в Италии.